Saugus (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
Saugus (Californië), een gemeenschap in de Amerikaanse stad Santa Clarita, Californië